Монтекристо-де-Герреро () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название муниципалитета составное: Montecristo в честь Иисуса Христа, и Guerrero в честь национального героя Висенте Герреро.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,3 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Лагуна-дель-Кофре, находится на высоте 1799 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере, востоке и западе с Анхель-Альбино-Корсо, на юге с Капитан-Луис-Анхель-Видалем и Мапастепеком.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 28 июля 1999 года, по данным 2020 года в его состав входит 43 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 85,3 %;
 промышленность и строительство — 5,4 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 6,7 %;
 безработные — 2,6 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,9 %;
 водоснабжение: 68,7 %;
 водоотведение: 96,2 %.

Туризм 
В муниципалитете можно заняться дельтапланеризмом или катанием на горных велосипедах.

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса